

Patronyme 
Le nom de Chase est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique du prénom) :

 Arthur Adalbert Chase (né en 1874), coureur cycliste sur piste anglais ;
 Bailey Chase (1972-), acteur américain ;
 Bill Chase (1934-1974), trompettiste de jazz américain ;
 Charley Chase (1893-1940), acteur, réalisateur, producteur, scénariste et compositeur américain ;
 Charley Chase (1987-), actrice pornographique américaine ;
 Chevy Chase (1943-), acteur américain ;
 Cheryl Chase (1958-), actrice américaine
 Daveigh Chase (1990-), actrice américaine
 Elizabeth Chase (1950-2018), joueuse de hockey sur gazon zimbabwéenne ;
 Harry Woodburn Chase (1883-1955), pédagogue américain ;
 Ja'Marr Chase (2000-), joueur américain de football américain ;
 James Hadley Chase (1906-1985), écrivain britannique ;
 Jessica Chase (1978-), nageuse synchronisée canadienne ;
 John C. Chase (1870-1937), syndicaliste et politicien socialiste américain ;
  ;
 Jonathan Chase (1979-), acteur américain ;
 Margaret Chase Smith (1897-1995), femme politique américaine ;
 Marian Emma Chase (1844-1905), peintre, aquarelliste et dessinatrice britannique, fille de John Chase ;
 Mark Wayne Chase (1951-), botaniste britannique ;
 Martha Chase (1927-2003), biochimiste et généticienne américaine ;
 Mary Agnes Chase (1869-1963), botaniste américaine ;
 Nora Schimming-Chase (1940-2018), femme politique namibienne ;
 Pauline Chase (1885-1962), actrice américaine ;
 Richard Chase (1950-1980), tueur en série américain ;
 Salmon P. Chase (1808-1873), homme politique et juriste américain ;
 Samuel Chase (1741-1811), juge associé à la Cour suprême des États-Unis ;
 Thomas Chase (1965-), compositeur américain ;
 Thomas Chase-Casgrain (1852-1916), avocat et homme politique ;
 Tom Chase (1965-), acteur pornographique américain ;
 William Merritt Chase (1849-1916), peintre américain ;
 Will Chase (1970-), acteur et chanteur américain ;

personnages de fiction
 Johnny Chase, personnage de la série télévisée américaine Entourage ;
 Robert Chase, cardiologue et chirurgien de la série télévisée américaine Dr House ;
 Vincent Chase, personnage de la série télévisée américaine Entourage.

Télévision

Téléfilm 
 Chase est un téléfilm de Jack Webb diffusé en 1973.

Série télévisée 
 Chase est une série télévisée américaine de 2010.
 Chase est une série télévisée américaine de 1973.

Musique 
 Chase est une musique composée par Giorgio Moroder pour le film Midnight Express, réalisé par Alan Parker, en 1978.
 Chase (« poursuite » en anglais) est une expression utilisée en musique lorsque deux ou plusieurs solistes jouant du même instrument cherchent à se surpasser en improvisant à tour de rôle sur un même thème musical, généralement assez bref. Dexter Gordon et Wardell Gray ont popularisé la chose dans les années 1940 au saxophone.
 Chase, est un single de Kumi Kōda.

Toponymie 
 au Canada 
 Chase, un village de Colombie-Britannique,
 aux États-Unis 
 Chase, une localité du Borough de Matanuska-Susitna au Alaska,
 Chase, une ville virtuellement éteinte située dans le comté de Benton dans l'Indiana,
 Chase, une ville du Kansas,
 Chase, une communauté dans l'est du comté de Baltimore dans le Maryland ,
 Chase City, une localité du comté de Mecklenburg en Virginie,
 ,
 au Royaume-Uni 
 Cannock Chase, une localité du Staffordshire,

Abréviation 
CHASE peut désigner :
 CHilean Automatic Supernova sEarch, un programme automatisé de recherche et de suivi d'explosions de supernovae.

Économie 
 JPMorgan Chase, holding financière américaine
 Chasé, en économie médiévale, concerne le vassal ayant en fief le revenu seul d'un territoire sans possession de la terre

Voir aussi 
 Caveau des Chase, un caveau funéraire situé dans le cimetière de l'église paroissiale de Christ Church à la Barbade, connu pour sa légende des « cercueils qui dansent »

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de titre